Mohren steht für:

 Mohren AR, Ortsteil der Gemeinde Reute AR im Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Javorník u Svitav (Mohren), Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien
 Javorník (Rudník) (Mohren), Ortsteil von Rudník, Okres Trutnov, Tschechien

 Dědov (Niedermohren), Ortsteil von Teplice nad Metují, Okres Náchod, Tschechien
 Javor u Teplic nad Metují (Obermohren), Ortsteil von Teplice nad Metují, Okres Náchod, Tschechien

 Zunft zum Mohren, Gesellschaft (Schneider und Tuchhändler) der Stadt Bern
 Hotel Mohren, Oberstdorf
 Hotel Drei Mohren (Augsburg)
 Gaststätte Zum Mohren in Calvörde
 Hotel Drei Mohren in Lermoos
 Mohrenbrauerei August Huber, eine Brauerei in Dornbirn, Vorarlberg

Mohren ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Mohren (1962–2017), deutscher Musiker, Produzent und Komponist
 Markus Mohren (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Wilfried Mohren (* 1958), deutscher Sportreporter

Siehe auch:

 Mohr (Begriffsklärung)
 Moren
 Mooren
 Haus zum Mohren